Роуз Шлоссберг, Роуз Кеннеді Шлоссберг (народилася 25 червня 1988 року) — американська актриса, найстарша дитина Керолайн Кеннеді та перший онук Джона Ф. Кеннеді.
 Тетяна Шлоссберг, Тетяна Селія Кеннеді Шлоссберг (народилася 5 травня 1990 року) — американська журналістка та письменниця.